Název Hrazený potok má více vodních toků:

 Hrazený potok (přítok Sedlišťského potoka) – pravostranný přítok Sedlišťského potoka v okrese Tachov
 Hrazený potok (přítok Zlatého potoka) – levostranný přítok Zlatého potoka v okrese Karlovy Vary